José Mário Pinto dos Santos (São João da Madeira, 16 de julho de 1989) é um futebolista de Portugal.

Títulos 
Nenhum

Ligações externas 
 
 

Naturais de São João da Madeira
Futebolistas de Portugal
Futebolistas da Associação Desportiva Sanjoanense
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Clube Desportivo Feirense
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio